Il doppio femminile  del torneo di tennis Orange Prokom Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Svetlana Kuznecova e Arantxa Sánchez Vicario che hanno battuto in finale Evgenija Kulikovskaja e Ekaterina Sysoeva 6-2, 6-2

Teste di serie 

 Silvia Farina /  Åsa Svensson (semifinali)
 Marta Marrero /  María José Martínez Sánchez (primo turno)

 Tat'jana Puček /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)
 Svetlana Kuznecova /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2002